

Patronyme

 Emmanuel Jean René de Lescazes (1877-1951), général de division français;
 William Lescaze (1896-1969), architecte suisse.